Це список функціонуючих та ліквідованих автомобільних виробників США.

З 1896 по 1930 рік в Сполучених Штатах було понад 1,800 виробників автомобілів. Дуже мало вижило і лише декілька було запущено після цього періоду.

Функціонуючі

Великі американські автовиробники 

Зі своїми різними марками, багато з яких раніше були незалежними компаніями, проте деякі з яких тепер зникли.

 Chrysler (1925–дотепер) 
 Chalmers Automobile Chalmers (1911–1924)
 DeSoto (1928–1961)
 Dodge (1914–дотепер)
Eagle (1988–1999)
Fargo (1920–1972)
Imperial (1955–1975, 1981–1983)
 Jeep (1963-дотепер) 
Maxwell (1905–1925)
Plymouth (1928–2001)
  SRT (2013-2014) 
Ram (2009–дотепер)
Valiant (1960–1966)
Ford (1903–дотепер)
Continental (1956–1958)
Edsel (1958–1960)
Lincoln (1920–дотепер)
Mercury (1939–2011)
Merkur (1985–1987)
General Motors (1908–дотепер)
Buick (1903–дотепер)
Marquette (1930)
Cadillac (1902–дотепер)
 (1927–1940)
Cartercar (1906–1916)
Chevrolet (1911–дотепер)
Geo (1988–1998)
Elmore (1893–1912)
Ewing (1908–1911)
GMC (1912–дотепер)
Hummer (1992–2010)
Oakland (1907–1931)
Pontiac (1926–2009)
Oldsmobile (1897–2004)
Viking (1929–1931)
Rainier (1905–1911)
Saturn (1990–2010)
Scripps Booth (1913–1923)
Sheridan (1920–1921)
Welch (1903–1911)
Welch-Detroit (1910–1911)
Tesla (2003–дотепер)

Невеликі американські автовиробники 

AM General
Berrien  (1968–дотепер)
BXR  (2008–дотепер)
Dragon  (2002–дотепер)
E-Z-GO  (1954–дотепер)
Falcon (?–дотепер)
Fisker (2016–дотепер)
Formula1 Street
Googly (1974–дотепер)
Ida
Karma (2014–дотепер)
Local
Lucra  (2005–дотепер) 
Montenae (2016–дотепер)
Mosler (1993–дотепер)
Niama-Reisser  (2005–дотепер) 
Next Autoworks
Panoz  (1989–дотепер)
Polaris (1954–дотепер)
Racefab (1991–дотепер)
RDC (2007–дотепер)
Rossion (2007–дотепер)
SSC (1999–дотепер)
Star (2003–дотепер)
Studebaker
Tanom
Vantage  (1987–дотепер)
Vector
United Motorcar Company (2009–дотепер)
Zimmer (1978–1988, 1997–дотепер)

Майбутні американські автовиробники 
Aurica (2010–дотепер)
Elio Motors (2009–дотепер)
Faraday  (2014–дотепер)
Lucid (2007–дотепер)
Lyons  (2011–дотепер)

Тюнінгові автовиробники 
Anteros  (2005–дотепер)
Hennessey (1991–дотепер)
Rezvani
Shelby American (1992–дотепер)

Ліквідовані 

A
Abbott (1917–1918)
Abbott-Detroit (1909–1916)
ABC (1906–1910)
Able (1917–1919)
Ace (1920–1922)
Acme (1903–1911)
Adams-Farwell (1905–1911)
Adria (1921–1922)
Aerocar (1905–1908)
Aerocar (1946)
Airscoot (1947)
Airway (1949–1950)
Ajax (1901–1903)
Ajax (1914–1915)
Ajax (1920–1921)
Ajax (1925–1926)
Aland (1916–1917)
Albany (1907–1908)
Alco (1909–1913)
Aldo (1910)
Alena (1922)
All-Steel (1915–1916)
Allen (1913–1914)
Allen (1913–1921)
Allen Kingston (1907–1909)
Allied (1932–1934)
Allstate (1952–1953)
Alpena (1910–1914)
Alsace (1920–1921)
Alter (1915–1917)
Altham (1896–1899)
Altman (1901)
Aluminum (1920–1922)
Amalgamated (1917–1919)
Ambassador (1921–1925)
Amco (1917–1922)
America (1911)
American (1899)
American (1902–1903)
American (1911–1912)
American (1914)
American (1917–1924)
American Austin (1930–1934) (later American Bantam) (1938–1941)
American Chocolate (1903–1906)
American Electric (1899–1902)
American Electric (1913–1914)
American Fiat (1910–1918)
American Locomotive Company (ALCO) (1909–1913)
American Mercedes (1904–1907)
American Motors (AMC) (1966–1987)
American Napier (1904–1912)
American Populaire (1904–1905)
American Simplex (1906–1910) (see also Amplex)
American Steam (1924–1942)
American Steamer (1922–1924)
American Tri-Car (1912)
American Underslung (1905–1914)
American Waltham (1898–1899)
American Voiturette (see Car-Nation)
Ames (1910–1915)
Amplex (1910–1913) (see also American Simplex)
Anahuac (1922)
Anchor Buggy (1910–1911)
Anderson (1907–1910)
Anderson (1916–1925)
Anderson Electric (see Detroit Electric)
Anhut (1909–1910)
Ann Arbor (1911–1912)
Ansted (1926–1927)
Ansted-Lexington (1922)
Apollo (1906–1907)
Apollo GT (1962–1964)
Apperson (1902–1926)
Apple (1917–1918)
Aptera (2005–2011)
ArBenz (1911–1918)
Ardsley (1905–1906)
Argo (1914–1918)
Argo Electric (1912–1916)
Argonaut (1959–1963)
Argonne (1919–1920)
Ariel (1905–1906)
Armstrong Electric (1901–1902)
Arnolt (1953–1963)
Arrow (1914)
Asardo (1959–1960)
Astra (1920)
Atlas (1906–1907)
Atlas (1907–1911)
Atlas-Knight (1912–1913)
Auburn (1900–1936)
Aultman (1901)
Aurora (1957–1958)
Austin (1901–1921) 
Auto Red Bug (1916–1920)
Autocar (1901–1912)
Auto Cub (1956)
Autoette (1910–1913)
Autoette (1948–1970)
Automatic Electric (1921)
Avanti (1965–1991, 2000–2007)

B
Babcock Electric (1906–1912)
Bailey Electric (1907–1916)
Baker Electric (1899–1916)
Balzer (1894–1900)
Barley (1923–1924)
Barrows Electric (1895–1899)
Bates (1903–1905)
Bay State (1922–1926)
Beaver (1912)
Beggs (1919–1923)
Bell (1916–1922)
Belmont (1916)
Bendix (1908–1909)
Benham (1914–1917)
Berg (1903–1905)
Bergdoll (1910–1913)
Berkshire (1905–1912)
Berwick Electric (1904)
Biddle (1916–1923)
Biesel (1914)
Binghamton Electric (1920)
Binney & Burnham (1901–1902)
Birmingham (1920–1923)
Birch (1916–1923)
Black (1896–1900)
Black (1908–1910)
Black Crow (1909–1911)
Black Diamond Automobile Company
Blackhawk (1929–1930)
Blakely (c.1972–1987)
Bliss (1906)
Blood (1902–1905)
Bobbi-Kar (1945–1947)
Borland Electric (1910–1916)
Bour-Davis (1915–1922)
Brennan (1902–1908)
Brew-Hatcher (1904–1905)
Brewster (1915–1925, 1934–1935)
Briggs-Detroiter (1912–1917)
Briscoe (1914–1921)
Broc Electric (1909–1916)
Brogan (1946–1952)
Brook (1920–1921)
Brush (1907–1912)
Bryan (1918–1923)
Buckmobile (1902–1905)
Buffalo (1900–1902)
Buffalo Electric (1901–1906, 1912–1915)
Buffum (1901–1906)
Burg (1910–1913)
Bush (1916–1924)

C
Cameron (1903–1920)
Cannon (1902–1906)
Carbon (2003–2013)
Car de Luxe (1906–1910)
Car-Nation (c.1912–1915)
Carhartt (1910–1911)
Carter Twin-Engine (1907–1908)
Case (1911–1927)
Cavac (1910)
Ceco (1914–15)
Century (1899–1903)
Century Electric (1911–1915)
Chadwick (1904–1916)
Chandler (1914–1929)
Chapman Electric (1899–1901)
Checker (1922–1982)
Chicago Electric (1913–1916)
Christie (1904–1910)
Church
Church-Field (1912–1915)
Citicar (1974–1983)
Cleveland (1904–1909)
Cleveland (1919–1926)
Cleveland Electric (1909–1910)
Clenet (1976–1986)
Climber (1919–1924)
Clipper (1955–1956)
Coates-Goshen (1908–1910)
Coats Steamer (1921–1923)
Coey (1913–1917)
Colburn (1906–1911)
Colby (1911–1914)
Cole (1909–1925)
Colonial (1921–1922)
Colonial Six (1917)
Colt (1907)
Columbia Electric (1897–1913)
Columbia Six (1916–1924)
Columbus Electric (1903–1915)
Comet (1917–1922)
Commerce (1922)
Commonwealth (1917–1922)
Consolidated (see Moyea)
Continental (1907–1908) 
Continental (1910–1914) 
Continental (1933–1934) 
Continental Roadster (1907) 
Corbin (1904–1912)
Corbin (1999–2003)
Cord (1929–1932, 1936–1937)
Correja (1908–1915)
Courier (1904–1905)
Courier (1910–1912)
Courier (1923)
Covert (1902–1907)
Coyote (1909–1910)
Crane (1912–1914)
Crane & Breed (1912–1917)
Crane-Simplex (1922)
Crawford (1905–1923)
Crestmobile (1901–1905)
Cricket (1914)
Crofton (1959–1961)
Crosley (1939–1952)
Crow-Elkhart (1911–1923)
Crown (1905–1907)
Croxton (1909–1910)
Croxton-Keeton (1909–1910)
Cunningham (1907–1936)
Cunningham (1951–1955)
Curtiss (1920–1921)
Cutting (1909–1912)
CVI (1907–1908)

D
DAC (1922–1923)
Dagmar (1922–1927)
Daniels (1916–1924)
Darrin (1955–1958)
Davis (1908–1929)
Davis (1914)
Davis (1947–1949)
Davis Steam (1921)
Day (1911–1914)
Dayton Electric (1911–1915)
De La Vergne (1895–1896)
De Luxe (1910)
De Mot (1910)
De Schaum (1908–1909)
De Tamble (1908–1913)
De Vaux (1931)
De Vaux Continental (1932)
Devon (2008–2013)
Deal (1905–1911)
Del Mar (1949)
Delling (1924–1927)
DeLorean (1975–1982)
Demotcar (1910–1911)
Desberon (1901–1904)
Detroit (1899–1902)
Detroit (1904)
Detroit Cyclecar (1913–1914)
Detroit-Dearborn (1910–1911)
Detroit Electric (1907–1939)
Detroit-Oxford (1905–1906)
Detroit Steam (1923)
Detroiter (1912–1917)
DeWitt (c.1908–1910)
Diamond T (1905–1911)
Diana (1925–1928)
Dile (1914–1916)
Dingfelder (1903)
Dispatch (1910)
Dixie Flyer (1916–1923)
Doble (1914–1918, 1923–1931)
Dodge (1914–1915)
Dodgeson (1926)
Dolson (1904–1907)
Dorris (1906–1925)
Dort (1915–1924)
Downing-Detroit (1913–1915)
Dragon (1906–1908)
Drexel (1916–1917)
Driggs (1921–1925)
Driggs-Seabury (1913–1915)
Dual-Ghia (1956–1962)
Dudly Bug (1913–1915)
Duesenberg (1920–1937)
DuPont (1919–1931)
Durant (1921–1932)
Duryea (1893–1917)
Dymaxion (1933–1934)

E
Earl (1921–1923)
Eastman (1898–1900)
Edwards (1954–1955)
Eisenhuth (1896–1900)
Elcar (1915–1931)
Eldredge (1903–1906)
Electricar (1950–1966)
Electric Carriage (1896–1897) 
Electric Vehicle (1897–1899) 
Electrobat (see Morris & Salom)
Elgin (1916–1924)
Emerson (1917)
E-M-F (1909–1912)
Empire (1901–1902)
Empire (1910–1919)
Empire Steamer (1899–1900)
Endurance (1922–1924)
Enger (1909–1927)
Engler (1914–1915)
Erskine (1927–1930)
Eshelman (1953–1963)
Essex (1919–1932)
Etnyre (1910–1911)
Eureka (1900)
Eureka (1907–1909)
Everitt (1909–1912)
Excel (1914)
Excalibur (1965–1986)

F
Fal-Car (1909–1914) (see also A Car Without A Name)
Falcon-Knight (1927–1929)
Faulkner-Blanchard (1910)
Ferris (1920–1922)
Fiberfab (c.1964–1996)
Fina-Sport (1953–1954)
Firestone-Columbus (1909–1915)
Fischer-Detroit (1914)
Fisker  (2007–2014)
Flanders Electric (1912–1914)
Flint (1923–1927)
Flyer (1913–1914)
Foster (1901–1904)
Fostoria (1915–1916)
Fox (1921–1923)
Franklin (1902–1934)
Frayer-Miller (1904–1910)
Frazen (1951–1962)
Frazer (1947–1951)
Fredonia (1902–1904)
Friend (1920–1921)
Fritchle Electric (1905–1920)
Frontenac (1921–1925)
FRP (1914–1916)
FS (1911–1912)
Fuller (1907–1909)

G
Gadabout (1913–1915)
Gaeth (1902–1911)
Gale (1905–1907)
Gardner (1920–1931)
Garford (1908, 1911–1913)
Gas-au-Lec (1905–1906)
Gasmobile (1899–1902)
Gaylord (1911–1912)
Gaylord (1955–1956)
Gem (1917–1919)
Geronimo (1917–1920)
GJG (1909–1914)
Glassic (1966–1976)
Glasspar (1950–1954)
Glide (1903–1920)
Globe Four (1921–1922)
Gordon (1947)
Graham (1930–1941)
Graham-Paige (1928–1930)
Grant (1913–1922)
Gray (1922–1926)
Great Eagle (1910–1918)
Great Smith (1907–1911)
Great Southern (1912–1914)
Great Western (1910–1916)
Greenleaf (1902)
Gregory (1920–1922)
Grinnell (1910–1913)
Griswold (1907)
Grout (1900–1912)
Gyroscope (1908–1909)

H
Hackett (1916–1919)
H.A.L. (1916–1918)
Halladay (1905–1922)
Hammer (1905–1906)
Hammer-Sommer (1902–1904)
Handley-Knight (1921–1923)
Hanson (1918–1925)
Harrison (1905–1906)
Harroun (1917–1922)
Harvard (1915–1921)
Hatfield (1907–1908)
Hatfield (1916–1924)
Havers (1908–1914)
Hawk (1914)
Haynes (1905–1924)
Haynes-Apperson (1896–1905)
HCS (1920–1925)
Heine-Velox (1905–1906, 1921–1923)
Henney (1960–1964)
Henry (1910–1912)
Henry J (1951–1954)
Herff-Brooks (1915–1916)
Herreshoff (1909–1914)
Hertz (1924–1927)
Hewitt-Lindstrom (1900–1901)
Hidley (1901)
Hitchcock (1909)
Hi-tech (1975–1998)
H-M Free-Way (c.1977–1985)
Hobbie Accessible (1908–1909)
Hoffman (1901–1904)
Hoffman (1931)
Hol-Tan (1908)
Holley (1900–1904)
Hollier (1915–1921)
Holmes (1918–1923)
Holsman (1903–1910)
Hoppenstand (1949–1950)
Howard (1913–1914)
Huber (1903–1907)
Hudson (1901–1902)
Hudson (1909–1957)
Huffman (1920–1925)
Hupmobile (1909–1941)
Hupp-Yeats (1911–1916)
Huselton (1911–1914)

I-J
IMP (1913–1914)
Imperial (1908–1916)
International Harvester (1907–1911, 1956–1980)
Inter-State (1909–1919)
Iroquois (1903–1907)
Jackson (1903–1923)
Jacquet Flyer (1921)
Jaeger (1932–1933)
Janney (1907)
Jeannin (1908)
Jeffery (1914–1917)
Jewel (1908–1909)
Jewell (1906–1907)
Jewett (1922–1927)
Johnson (1905–1912)
Jones (1914–1920)
Jordan (1917–1931)
JPL (1913)

K
Kaiser (1947–1955)
Kansas City (1905–1909)
Kauffman (1909–1912)
Kearns (1909–1916)
Keeton (1912–1914)
Keller (1948–1950)
Kelsey (1920–1924)
Kensington (1899–1904)
Kent's Pacemaker (1899–1901)
Kenworthy (1920–1921)
Kermath (1907–1908)
Kess-Line (1922)
Kessler (1921–1922)
Keystone (1899–1900)
Keystone (1914–1915)
Kiblinger (1907–1909)
Kimball Electric (1910–1912)
King (1896, 1911–1923)
King Midget (1947–1969)
King-Remick (1910)
Kissel (1907–1931)
Kleiber (1924–1929)
Kline Kar (1910–1923)
Knox (1900–1914)
Komet (1911)
Koppin (1915)
K-R-I-T (1910–1915)
Kurtis Kraft (1949–1955)

L
LaFayette (1921–1924)
Lambert (1905–1917)
Lane (1900–1911)
Laurel (1916–1920)
Leach (1920–1923)
Lenawee (1903–1904)
Lenox (1911–1917)
Leon Rubay (1923)
Lewis (1914–1916)
Lewis (1939) 
Lexington (1910–1927)
Liberty (1916–1924)
Light (1914)
Lincoln (1912–1913)
Lincoln Highway (1914)
Lion (1909–1912)
Liquid Air (1899–1902)
Little (1911–1913)
Little Detroit (1913–1914)
Little Princess (1913–1914)
Locomobile (1899–1929)
Logan (1904–1908)
Lone Star (1920–1922)
Lorraine (1920–1922)
Lozier (1898, 1901, 1905–1918)
LuLu (1914)
Luverne (1904–1917)
Lyons Atlas (1913–1915)

M
Madison (1915–1919)
Maibohm (1916–1922)
Majestic (1917)
Malcolm Jones (1914–1915)
Marathon (1908–1914)
Marble-Swift (1903–1905)
Marion (1904–1915)
Marion Flyer (1910)
Marion-Handley (1916–1919)
Marmon (1902–1933)
Marr (1903–1904)
Martin (1928–1932)
Marvel (1907)
Maryland (1907–1910)
Mason (1906–1914)
Matheson (1903–1912)
McFarlan (1910–1928)
McIntyre (1909–1915)
Mecca (1915–1916)
Menominee (1915)
Mercer (1910–1926)
Mercury (1914)
Meteor (1915–1930)
Metz (1909–1921)
Metzger (Everitt)
Michigan (1903–1908)
Michigan (1908–1911)
Midland (1908–1913)
Milburn Electric (1915–1923)
Miller (1912–1913)
Mitchell (1903–1923)
Model (1903–1907)
Mohs (1967–1979)
Moline (1904–1913)
Moline-Knight (1914–1919)
Monarch (1914–1917)
Monitor (1915–1922)
Monroe (1914–1923)
Moon (1905–1929)
Moore (1906–1909)
Moore (1916–1920)
Mora (1906–1911)
Morris & Salom (1894–1897)
Morse (1910–1916)
Motor Bob (1914)
Moyea (1903–1904)
Moyer (1908–1915)
MPM (1914–1915)
Munson (1896–1900)
Muntz (1951–1954)
Murray (1916–1921)
Murray-Mac (1921–1929)
Myers

N-O
Nash (1917–1957)
Nash-Healey (1951–1954)
National (1900–1924)
Navajo (1953–1954)
Nelson (1917–1921)
New Parry (1911–1912)
Niagara (1903–1905)
Nielson (1907)
Noma (1919–1923)
Northern (1902–1908)
Northway (1921–1922)
Norwalk (1910–1922)
Nu-Klea (1959–1960)
Nyberg (1911–1914)
O-We-Go (1914)
Ogren (1915–1917, 1920–1923)
Ohio (1909–1912)
Ohio Electric (1910–1918)
Oliver (1912)
Olympian (1917–1921)
Orient (1902–1908)
Orlo (1904)
Overland (1903–1926, 1939)
Owen Magnetic (1915–1922)

P
Packard (1899–1958)
Paige (1911–1928)
Paige-Detroit (1909–1912)
Palmer-Singer (1908–1914)
Pan (1917–1923)
Parry (1910)
Partin (1913)
Partin-Palmer (1913–1917)
Paterson (1909–1923)
Pathfinder (1912–1917)
Peerless (1900–1931)
Penn (1910–1913)
Pennant (1924–1925)
Pennsylvania (1907–1911)
Petrel (1909–1912)
Phelps (1903–1905)
Phianna (1917–1922)
Piedmont (1917–1922)
Pierce-Arrow (1901–1938)
Pierce-Racine (1904–1911)
Piggins (1909)
Pilot (1909–1924)
Pittsburgh Six (1908–1910)
Plass (1897)
Playboy (1947–1951)
Pope-Hartford (1904–1914)
Pope-Robinson (1902–1904)
Pope-Toledo (1903–1909)
Pope-Tribune (1904–1908)
Pope-Waverley (1903–1908)
Powell (1955–1956)
Pratt (1911–1915)
Premier (1902–1926)
Princess (1914–1918)
Publix (1947–1948)
Pullman (1905–1917)
Pungs Finch (1904–1908)
Pup (1948–1949)
Quantum (1959–1965)

S
Queen (1904–1907)
Quick (1899–1900)
Quinby (1899)

R
Rambler (1902–1913)
Rambler (1958–1968)
Rapid (1902–1909)
Rauch & Lang (1905–1932)
Rayfield (1911–1915)
Reber (1902–1903)
Regal (1908–1918)
Reliable-Dayton (1906–1909)
Reliance (1904–1906)
Reo (1905–1936)
Republic (1910–1916)
ReVere (1918–1926)
Richelieu (1922–1923)
Richmond (1904–1917)
Rickenbacker (1922–1927)
Riker (1897–1902)
Riotte (1895, 1899)
R-O (see Owen)
Roader (1911–1912)
Roamer (1916–1929)
Robe (1914–1915)
Robie (1914)
Robinson (1900–1902)
Robson (1909)
Roche (1924–1925)
Rochester (1901)
Rochester (1901–1902)
Rockaway (1902–1903)
Rockaway (1903–1904)
Rocket (see Scripps-Booth)
Rock Falls (1919–1925)
Rockne (1932–1933)
Rockway (1910–1911)
Rockwell (1910–1911)
Rodgers (1921)
Roebling-Planche (1909)
Rogers (1899–1900) (see also Steamobile)
Rogers (1911–1912)
Rogers & Hanford (1899–1902)
Rogers & Thatcher (1903)
Rollin (1924–1925)
Rolls-Royce (1921–1935)
Romer (1921)
Roosevelt (1929–1930)
Roper (1860–1896)
Ross (1915–1918)
Ross Steamer (1905–1909)
Rotary (1903–1905)
Rotary (1921–1923)
Rovena (1926)
Royal Tourist (1904–1911)
Rugby (1922–1928)
Rutenber (1902)
Ruxton (1929–1930)
R&V Knight (1920–1924)

S
Saleen  (1984–2009)
Sampson (1911)
Saxon (1913–1922)
Sayers (1917–1924)
Scarab (1958)
Schacht (1904–1914)
Schaum (1901–1905)
Searchmont (1900–1903)
Sears (1908–1912)
Sebring-Vanguard (1974-1978)
Selden (1909–1912)
Severin (1920–1921)
SGV (1911–1915)
Shad-Wyck (1917–1923)
Shawmobile (or Shaw) (1920–1930)
Simplex (1907–1919)
Simplo (1908–1909)
Sinclair-Scott (1904–1907)
Singer (1914–1920)
Single Center (1907–1908)
Sintz (1899–1904)
Skelton (1920–1922)
Skene (1900–1901)
Smith (1903–1907)
Smith Flyer (1915–1919)
SM Motors (2009–2010)
Soules (1905–1908)
Spacke (1919–1920)
Spaulding (1910–1916)
Speedwell (1907–1914)
St. Louis (1899–1907)
Standard (1904–1908)
Standard (1912–1923)
Standard (1915–1923)
Standard Electric (or Standard Electrique) (1911–1915)
Standard Six (1909–1910)
Standard Steam (1920–1921)
Stanley (1896–1924)
Stanwood (1920–1922)
Star (1922–1928)
Staver (1907–1914)
Steamobile (1900–1902)
Stearns (1900–1911)
Stearns-Knight (1912–1929)
Stearns Automobile Company (1901–1904)
Stephens (1917–1924)
Sterling-Knight (1920–1926)
Stevens-Duryea (1901–1927)
Stewart (1915–1916)
Stewart-Coats (1922)
Stoddard-Dayton (1904–1913)
Stout-Scarab (1932–1936)
Studebaker (1902–1966)
Studebaker-Garford (1904–1911)
Stutz (1911–1935)
Success (1906–1909)
Sultan (1908–1912)
Sun (1916–1917)
Sun (1921–1922)

T-V
Templar (1917–1924)
Terraplane (1932–1938)
Texan (1920–1922)
TH!NK (1991–2011)
Thomas (1902–1919)
Thomas-Detroit (1906–1908)
Tincher (1903–1909)
Totem (1921–1922)
Towne Shopper (1948)
Tourist (1902–1910)
Trihawk (1983–c.1987)
Tropica EV (1995) 
Twombly (1910)
Twombly (1913–1915)
Tucker (1948)
Tulsa (1918–1922)
Union (1902–1905)
Upton (1902–1903)
Upton (1905–1907)
US Automobile (1899–1901)
Van Wagoner (1899–1900)
Velie (1908–1929)
Virginian (1911–1912)
Vulcan (1913–1915)

W
Wagenhals (1910–1915)
Walter (1902–1909) 
Walker (1905–1906)
Waltham (or Waltham-Orient) (1905–1908, 1922)
Ware (1861–1867)
Warren-Detroit (1910–1913)
Wasp (1919–1924)
WaterCar
Waverley Electric (1898–1903, 1909–1916) (see also Pope-Waverley)
Wayne (1904–1908)
Westcott (1912–1925)
Whippet (1927–1931)
White (1900–1918)
Wills Sainte Claire (1921–1927)
Willys (1916–1918, 1930–1942, 1953–1963)
Willys Knight (1914–1933)
Wilson (1903–1905)
Windsor (1929–1930)
Winton (1896–1924)
Winther (1921–1923)
Wolverine (1927–1928)
Woodill (1952–1956)
Woods Electric (1899–1916)

X-Z
Xenia (1914)
Yale (1902–1905)
Yale (1916–1918)
Yellow Cab (1915–1930)
ZAP
Zent (1900–1902, 1904–1906)
Zimmerman (1908–1915)
Zip (1913–1914)
Zoe

Примітки

Література

Зовнішні посилання 
List of American automobile manufacturers, with extended information for some entries 

Автобудівні підприємства США
Автобудівні підприємства за країною
Списки:США